Jarosław Chojnacki (ur. 1964) – polski muzyk, pieśniarz i kompozytor
 Jarosław Chojnacki (ur. 1961) – polski chemik, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych